Флаг муниципального образования Безво́дное сельское поселение Курганинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 августа 2012 года решением Совета муниципального образования Безводное сельское поселение № 21 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7873.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Безводного сельского поселения Курганинского района в зелёном, жёлтом, белом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с серебряными краями, выложенными мелким камнем разной величины — четыре золотых пшеничных колоса, вырастающие вместе и расходящиеся в стороны, причём два колоска выше, а два ниже, сопровождаемые серебряной девятилучевой звездой между двух верхних колосков».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Зелёный цвет символизирует природу, степные просторы, плодородие, жизнь, здоровье, надежду, радость, изобилие, возрождение, а также аллегорически указывает на растениеводство, которым славятся хозяйства поселения.

Изображение пшеничных колосьев символизирует сельскохозяйственную направленность поселения, связанную с выращиванием зерновых культур.

Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство и процветание, прочность, а также просвещение и мудрость.

Звезда — это эмблема счастья и рождения нового. Звезда — символ бесконечности, успеха и надежды. Девятилучевая звезда — символ силы, энергии, преображения человека, а также и символ Святого духа.

Изображение белой звезды аллегорически указывает на населённый пункт — хутор Светлая Заря.

Белый цвет (серебро) символизирует миролюбие, мудрость, совершенство и чистоту.

Изображение белых, усыпанных мелким камнем (щебнем), краёв полотнища аллегорически указывает на посёлок Щебенозаводской, а также на производство щебня — составляющее одно из экономических направлений в развитии поселения.

Четыре пшеничных колоса аллегорически указывают на четыре населённых пункта в составе поселения — посёлок Степной, посёлок Андрее-Дмитриевский, хутор Кочергин и хутор Михайлов.

Примечания 

Флаги с изображением звёзд
Флаги с изображением пшеничного колоса